Philipp Plank ist der Name folgender Personen:

* Philipp Plank (Architekt) (auch Philipp Blank; um 1660–1720), deutscher Franziskaner, Architekt und Baumeister
 Philipp Plank (Fußballspieler) (* 1995), österreichischer Fußballspieler